Den Namen Rhumebrücke tragen zwei Eisenbahnbrücken in Northeim:
 Rhumebrücke (1851), Teil der Hannöverschen Südbahn
 Rhumebrücke (1982), Teil der Schnellfahrstrecke Hannover–Würzburg